Марр — фамилия.

Известные носители:
 Марр, Вильгельм (1819—1904) — немецкий журналист.
  (1857—1933) — британский геолог.
 Марр, Джонни (род. 1963) — основатель, композитор и гитарист английской группы The Smiths.
 Марр, Дэвид Кортни (1945—1980) — британский нейробиолог и психолог.
 Марр, Иван Георгиевич (1902—1990) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Марр, Карл фон (1858—1936) — американский и немецкий художник.
 Марр, Лесли (1922—2021) — современный английский художник и автогонщик (Формула-1).
 Марр, Николай Яковлевич (1865—1934) — филолог, историк, востоковед.
 Марр, Юрий Николаевич (1893—1935) — поэт-футурист, востоковед; сын Н. Я. Марра.

Также имя:
 Марр Адаскин, Фрэнсес (1900—2001) — канадская пианистка.

География 
 Марр — один из 6 исторических районов в шотландской области Абердиншир.

См. также 
 Мар